Бобан — хорватская фамилия. Известные носители:
  (1992—2018) — хорватский футболист.
 Бобан, Габриель (род. 1989) — хорватский футболист.
 Бобан, Звонимир (род. 1968) — югославский и хорватский футболист, бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года.
 Бобан, Мате (1940—1997) — политический лидер боснийских хорватов, президент самопровозглашенного Хорватского содружества Герцег-Босны во время Боснийской войны.
 Бобан, Рафаэль (1907—1947) — хорватский военный деятель.